IGR steht für:
 Imperial Government Railways, kaiserlich-japanische Eisenbahngesellschaft, siehe Eisenbahnministerium (Japan)
 Indiana Guard Reserve, Reservekomponente der Indiana National Guard
 Ingénieur de recherche, in Frankreich Beamte mit einem höheren Universitätsabschluss (Promotion oder Vergleichbares)
 Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes, von René Cagnat maßgeblich erstellte Zusammenstellung von „griechischen Inschriften mit thematischem Bezug auf das römische Reich“
 Insect growth regulator, chemische Substanz, die als Wachstumshemmer (Insekten) und damit als Insektizid genutzt werden
 Institut Gustave Roussy, französisches Institut zur Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen
 Interessengemeinschaft Regelwerke Technik
 Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte, Patenthaltergesellschaft für deutsche Radio- und Fernsehtechnikunternehmen zur Bündelung der Rechte am analogen Zweikanalton, entwickelt am Institut für Rundfunktechnik
 Intergenic region, Strang von nichtcodierender DNS zwischen proteincodierenden Genen
 Flughafen Puerto Iguazú (IATA-Flughafencode), argentinischer Flughafen

Abkürzung